Ben-Hur est le nom de famille d'un prince juif fictif, Judah Ben-Hur, dont l'histoire est contée dans le roman :
 Ben-Hur (Ben-Hur : A Tale of the Christ) de Lewis Wallace (1880).

Adaptations

Cinéma et télévision 
 Ben-Hur, court métrage muet de Sidney Olcott (1907).
 Ben-Hur, film muet de Fred Niblo (1925).
 Ben-Hur, film de William Wyler (1959), avec Charlton Heston dans le rôle-titre.
 Ben-Hur, film d'animation de Bill Kowalchuk (2003).
 Ben Hur, mini-série en deux parties de 2010.
 Ben-Hur, film de Timour Bekmambetov (2016), avec Jack Huston dans le rôle-titre.
 Dans un registre parodique, Coluche incarne un certain Ben-Hur Marcel dans le film Deux Heures moins le quart avant Jésus-Christ (1982) de Jean Yanne. Comme son modèle, il gagne une course de chars, bien qu'en prenant bien moins de risques.

Spectacle vivant 
 Ben-Hur vivant, spectacle de cirque créé en 1961 par la famille Grüss au palais des sports de Paris, repris jusqu'en 1965 sous leur chapiteau, le Grand Cirque de France, puis en 1975-1976 au nouvel hippodrome Jean-Richard à Paris.
 Ben-Hur, spectacle de Robert Hossein ( au Stade de France).

Toponymie

 Ben Hur, une localité du comté de McLennan au Texas aux États-Unis.

Homonymie de localités aux États-Unis